Чемодановка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Чемодановка — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Чемодановка — деревня в Калязинском районе Тверской области.

Украина 
 Чемодановка — село в Недригайловском районе Сумской области.

Железнодорожный пункт 
 Чемодановка — станция Московской железной дороги на линии Рязань II — Ряжск I.